Файловый дескриптор — это неотрицательное целое число. Когда создается новый поток ввода-вывода, ядро возвращает процессу, создавшему поток ввода-вывода, его файловый дескриптор.

Ко всем потокам ввода-вывода (которые могут быть связаны как с файлами, так и с каталогами, сокетами и FIFO) можно получить доступ через так называемые файловые дескрипторы.

По умолчанию Unix-оболочки связывают файловый дескриптор 0 с потоком стандартного ввода процесса (клавиатура), файловый дескриптор 1 — с потоком стандартного вывода (терминал), и файловый дескриптор 2 — с потоком диагностики (куда обычно выводятся сообщения об ошибках). Это соглашение соблюдается многими Unix-оболочками и многими приложениями — и ни в коем случае не является составной частью ядра.

Стандарт POSIX.1 заменил «магические числа» 0, 1, 2 символическими константами STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO и STDERR_FILENO соответственно.

Файловые дескрипторы могут принимать значения от 0 до OPEN_MAX. Согласно POSIX.1, значение OPEN_MAX равно 19. В реальных ОС это значение может быть больше.

В операционной системе Windows для получения дескриптора файла его необходимо открыть функцией CreateFile. Затем полученный дескриптор (или handle) можно использовать для работы с этим файлом. Если это драйвер, то дескриптор будет использоваться в функции DeviceIoControl.

См. также 
 Файл
 Сокет (программный интерфейс)
 Перенаправление (UNIX)
 Поток данных
  — альтернативная схема в C/PM и ранних версиях DOS

Unix